Jacob et Wilhelm Grimm, dit les « frères Grimm », sont deux linguistes et collecteurs de contes allemands du .
 Les Frères Grimm est un film américain de Terry Gilliam (2005).
 Les frères Grimm sont des personnages de comics de l'univers Marvel.

Voir aussi